

Pessoas
Maria Pia de Bourbon – princesa consorte do Brasil 
Maria Pia de Bourbon-Parma – princesa de Itália
Maria Pia de Saboia – rainha consorte de Portugal
Maria Pia de Saxe-Coburgo e Bragança – alegada filha bastarda do rei D. Carlos I de Portugal
Maria I de Portugal – rainha de Portugal conhecida pelos cognome "A Pia"
María Pía Copello – entertainer criança peruana

Lugares
Farol de D. Maria Pia – farol em Cabo Verde 
Vila de Maria Pia – antiga designação colonial da vila da Ponta do Sol, município da Ribeira Grande, na ilha de Santo Antão, Cabo Verde
Ponte de D. Maria Pia – ponte ferroviária, desactivada em 1991, em Portugal, entre Gaia e o Porto

Desambiguações de antropônimos